Фёдор Кулико́в:
 Куликов, Фёдор Алексеевич (1918—1977) — Герой Советского Союза.
 Куликов, Фёдор Михайлович (1925—2015) — 1-й секретарь Пензенского обкома КПСС.
 Куликов, Фёдор Фёдорович (1914—1979) — полковник, Герой Советского Союза.